I Have A Dream / Seasons In The Sun är en singelskiva av pojkbandet Westlife. Skivan släppes 1999-12-06 och är gruppens fjärde officiella singel. Båda låtarna är covers som tidigare spelats in av andra. 

Musiksinglar 1999